Cumann na nGaedheal  est le nom de deux partis politiques irlandais :
 Cumann na nGaedheal (1900-1907) ;
 Cumann na nGaedheal (1923-1933).